John Gardner peut désigner :
 John Gardner (1870-1909), joueur de rugby à  néo-zélandais ;
 John W. Gardner (1912-2002), homme politique américain ;
 John Gardner (1917-2011), compositeur britannique.
 John Gardner (1926-2007), écrivain britannique ;
 John Gardner (1933-1982), écrivain américain ;
 John Gardner (1965-2019), philosophe du droit britannique ;
 John Dunn Gardner (1811-1903), parlementaire britannique.